Masters 2023, Cazoo Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades 8–15 januari 2023 i Alexandra Palace i London, England.
Judd Trump vann sin andra Masterstitel genom att besegra Mark Williams med 10–8 i finalen.

Deltagare 
De 16 främsta på världsrankingen inbjöds att delta. Regerande mästaren Neil Robertson seedades etta, och regerande världsmästaren Ronnie O'Sullivan seedades tvåa. Övriga topp 8-rankade seedades utefter sin plats på världsrankingen. Deras motståndare från platserna 9–16 på världsrankingen lottades.

Zhao Xintong rankad 9, och Yan Bingtao rankad 16 har stoppats från allt professionellt spel under pågående utredning för matchfixning. Därför ersattes Zhao av Hossein Vafaei och Yan av David Gilbert.

Prispengar
Den totala prissumman fördelades enligt följande, allt i brittiska pund GBP:
Vinnare: 
Tvåa: 
Semifinal: 
Kvartsfinal: 
Åttondelsfinal: 

Högsta break: 

Total prissumma:

Huvudturnering

Final

Källor 
 snooker.org

Snookersäsongen 2022/2023
2023